Ербле́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 21 км на північний захід від Парижа, 9 км на південний схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 9808 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 26642,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 Жан Аллеман (1843—1935) — французький соціалістичний і синдикалістський політик.
 Едм Жан Леклер (1801—1872) — французький підприємець XIX століття, піонер участі робітників у прибутках підприємства.
 Парфе-Луї Монтейль (1855—1925) — французький офіцер, мандрівник.
 Етьєн Фурмон (1683—1745) — французький сходознавець.
 Максим Шаттам (нар. 1976) — французький письменник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ербле 
 [ Розташування муніципалітету Ербле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз